Contea di Berrien o Berrien County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Berrien (Georgia)
 Contea di Berrien (Michigan)